Homework (canção de Kim Petras)
 Homework (filme)
 Homework (álbum)

Desambiguação